Ґреф; Греф

 Адольф Греф (1916 — ?) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Бото Ґреф (1857—1914) — німецький археолог, історик мистецтва та педагог.
 Вальтер де Греф (* 1957) — бельгійський футболіст, що грав на позиції півзахисника, зокрема за «Андерлехт» та національну збірну Бельгії. Дворазовий чемпіон Бельгії. Володар Суперкубка Бельгії. Володар Кубка УЄФА.
 Греф Герман Оскарович (* 1964) — голова Сбербанку Росії і голова правління Сбербанку Росії з листопада 2007 року.
 Густав Греф (1821—1895) — німецький історичний і портретний живописець. Член Прусської академії мистецтв.
 Людвіг Греф (1908—1978) — німецький стрілець. Представник протекторату Саар на Олімпійських іграх-1952.
 Ульріх Греф (1915—1943) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
німецькі прізвища